C8H13NO2 – formula molecolare dell'arecolina
C8H13NO2 – formula molecolare del bemegride
C8H13NO2 – formula molecolare della retronecina

Formule molecolari